Brengkok (Brondong)
 Brengkok (Susukan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing